Ву́лиця Павла́ Дибе́нка, ву́лиця Дибе́нка — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР, названих на честь радянського військового і державного діяча П. Ю. Дибенка.

Вулиця Дибенка — вулиця у місті Донецьку.
 Вулиця Дибенка — вулиця у місті Севастополі.
 Вулиця Дибенка — вулиця у місті Сімферополі.

 В Дніпрі:
Вулиця Дибенка — колишня назва Хотинської вулиці у Новокодацькому районі.
 Вулиця Дибенка — колишня назва вулиці Василя Кука у Шевченківському районі.
 Вулиця Дибенка — колишня назва вулиці Степана Чубенка у смт Зайцеве.
Вулиця Дибенка — колишня назва вулиці Герхарда Ремпеля у місті Запоріжжі.
 Вулиця Павла Дибенка — колишня назва вулиці Сім'ї Шовкоплясів у місті Києві.
 Вулиця Дибенка — колишня назва вулиці Панаса Саксаганського у місті Кривому Розі.
 Вулиця Дибенка — колишня назва Веселої вулиці у місті Мерефі.
 Вулиця Дибенка — колишня назва Княжої вулиці у місті Миколаєві.
 Вулиця Дибенка — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Нікополі.
 Вулиця Дибенка — колишня назва вулиці Анатолія Солов'яненка у місті Слов'янську.
 Вулиця Павла Дибенка — колишня назва вулиці Леоніда Бикова у місті Харкові.
 Вулиця Дибенка — колишня назва вулиці Олени Казимирчак-Полонської у місті Херсоні.

Вулиця Дибенка — вулиця у місті Алмати.

Вулиця Дибенка — вулиця у місті Москві.
 Вулиця Дибенка — вулиця у місті Самарі.

Вулиці, названі на честь людей